The Power of Love steht für:

 The Power of Love (Frankie-Goes-to-Hollywood-Lied), Lied von Frankie Goes to Hollywood (1984)
 The Power of Love (Huey-Lewis-&-the-News-Lied), Lied von Huey Lewis & the News (1985)
 The Power of Love (Jennifer-Rush-Lied), Lied von Jennifer Rush (1984)
 The Power of Love (Film), US-amerikanischer 3D-Stummfilm aus dem Jahr 1922

Siehe auch:
 Power of Love, US-amerikanischer Spielfilm (1995)